Катания:
 Катания — город в Италии, в области Сицилия.
 Катания — упразднённая провинция в Италии.
 Катания (метрополитенский город) — территориальная единица в Италии, образованная на месте упразднённой провинции Катания.
 «Катания» — итальянский футбольный клуб.
 «Катания» — аэропорт в Италии.
 Катания, Марио (род. 1952) — итальянский функционер и политик.
 Катания, Эмануэле (род. 1988) — итальянский легкоатлет.

См. также 
 Катани
 Катанья